De Royal Adelaide Golf Club (Seaton) is een golfclub in Adelaide. Het staat bekend als de beste golfclub van Australië en het staat ongeveer op de 50e plaats van beste golfbanen van de wereld.

Op de Royal Adelaide Golf Club is negen keer de Australian Open geweest, waarvan de laatste in 1998.

Scorekaart

Australische golfclub
Golfbaan in Australië